Laukinis šuo dingo — дебютний альбом литовської співачки Аліни Орлової.

Композиції 
 Lovesong
 Vaiduokliai
 Lijo
 Paskutinio Mamuto daina
 Žeme, sukis greitai
 Po tiltu
 Nojus
 Transatlantic Love
 Utomlionnoe Solnce
 Slėpynės
 Spi
 Twinkle, Twinkle Little Star
 Mėnulis
 Nesvarbu
 Vasaris
 Ramuma

Над альбомом працювали 
 Акордеон - J. Gabartas* 
 Оформлення - Yann Orhan 
 Банжо - Al. Sirgedas* 
 Фото (для французького видання) - Dmitrij Matvejev 
 Фортепіано, вокал - Alina Orlova 
 Скрипка - S. Butavičius

Дебютні альбоми 2008